Bohuslav Šťastný, češki hokejist, * 23. april 1949, Chotěboř, Češkoslovaška.

Šťastný je večino kariere igral za klub HC Pardubice v češkoslovaški ligi, kjer je skupno odigral 504 tekme, na katerih je dosegel 241 golov in osvojil en naslov državnega prvaka. Ob koncu kariere je štiri sezone igral za ESV Kaufbeuren v nemški ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje, ter sedmih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh zlatih, treh srebrnih in ene bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco nastopil na 188-ih tekmah, na katerih je dosegel 73 golov.

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 5
| 3
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 6
| 1
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 6
| 1
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 5
| 4
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 81/82
|
| 27
| 16
| 15
| 31
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 84/85
|
| 41
| 27
| 20
| 47
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 123
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti ESV Kaufbeuren
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško